Машинная улица:
 Машинная улица — улица в Екатеринбурге.
 Машинная улица — улица в Запорожье.
 Машинная улица — улица в Каменногорске, Ленинградская область.
 Машинная улица — улица в Нижнем Новгороде.